Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Macedonia Północna posiadała ponad 40 miast o ludności przekraczającej 3 tys. mieszkańców. Stolica kraju Skopje jako jedyne miasto liczyło ponad 100 tys. mieszkańców; 4 miasta z ludnością 50÷100 tys.; 8 miast z ludnością 25÷50 tys., 9 miasta z ludnością 10÷25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Macedonii Północnej 
Największe miasta w Macedonii Płn. według liczebności mieszkańców (stan na 31.12.2010):

Alfabetyczna lista miast w Macedonii Północnej

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Macedonia